Elmville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elmville (Connecticut), im Windham County
 Elmville (Kentucky), im Franklin County
 Elmville (Ohio), im Highland County